Cristo de Aranza, es una parroquia del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, y de la ciudad de Maracaibo. Está nombrada en honor a la capilla del Cristo de Aranza la iglesia más antigua del Zulia.

La parroquia Cristo de Aranza cuenta con una población estimada de 99.678 habitantes (2011 según INE), una superficie de 17,70 km² y una densidad de población de 7.287,29 habitantes por km².

Historia 

La iglesia del Cristo de Aranza fue construida en 1535 como un oratorio de palmera y paja según un documento hallado bajo el suelo de la iglesia por el investigador Agustín Pérez Piñango y traducido por el padre Teolindo Vale.
Para 1634 era la ermita de la Consolación de los frailes Agustinos.
En 1813 es restaurada por Don José Díaz Varela. Durante la guerra de independencia sirvió de depósito de armas y uniformes.
La iglesia recibe su nombre por la imagen del Cristo de Aranza (proveniente de Aranza España que se encuentra en su interior.
A finales del siglo XIX varias familias rellenaron los acantilados frente al lago de Maracaibo y construyeron villas y pequeños hatos ganaderos por lo que la zona recibió el nombre de los Haticos.
A comienzos del siglo XX el tranvía de Maracaibo llegaba a los Haticos.
Debido a su valor histórico la iglesia fue declarada patrimonio histórico nacional en 1960.

Límites generales 
La parroquia Cristo de Aranza se encuentra entre las parroquias Chiquinquirá, Cacique Mara y Cecilio Acosta al norte (Av 100 Sabaneta), Manuel Dagnino al oeste (Circunvalación 1), y la Parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco al sur (Circunvalación 2) y el Lago de Maracaibo al este.

Relieve 

La parroquia es una extensión de colinas suaves y cañadas, hacia el este en la carretera 17 los Haticos, aflora la formación el Milagro de edad Pleistoceno, de allí desciende en terrenos ganados al lago. Hacia en centro de la parroquia hay varias colinas como la que corona la iglesia Cristo de Aranza, la colina del Padre entre otras.

Hidrografía 

La principal cuenca es la de la cañada Arreaga, que desemboca al sur de la parroquia cerca de la planta Termoeléctrica Ramón Laguna. La cañada Morillo marca su límite al norte con la parroquia Chiquinquirá. Estas cañadas son cursos de agua permanentes cuyo caudal aumenta mucho durante la época de lluvias causando inundaciones.

Población 

La parroquia cuenta con una población estimada de128.985 habitantes (2008), predominan los barrios y sectores humildes. Salvo las circunvalaciones 1 y 2, las calles de la parroquia son estrechas, sinuosas y se encuentran en mal estado.

Cultura 

La parroquia es conocida por sus templos como la Iglesia la Milagrosa y la capilla del Cristo de Aranza

Lugares de Interés 

 Iglesia La Milagrosa. Av 17 Haticos.
 Capilla del Cristo de Aranza. Cerca de la Av 17 Haticos.
 Plaza Las Banderas. Av 17 Haticos con Circunvalación 2.
 Metro de Maracaibo.
 Hotel Verona. Av 17 Haticos.

Transporte 

Las vías principales son las circunvalaciones 1 y 2, la 1 marca el límite oeste de la parroquia mientras que la 2 el límite sur. En el norte está la Av 100 Sabaneta y el Metro de Maracaibo. La Av 17 los Haticos se encuentra en el límite este, sin embargo esta y las calles internas de la parroquia son de 2 canales y se encuentran en mal estado.
En la parroquia se encuentra el terminal extraurbano de Maracaibo adónde llegan los autobuses de otras ciudades del país.
En la parroquia también comienza la línea 1 del Metro de Maracaibo, la cual transcurre paralela a la Av. Sabaneta.

Clasificación de zonas

Barrios 
San Trino, El Poniente, Pravia, Cerro Pelado, Santa Clara, Campo Alegre, Día de la Raza, Las Banderas, El Progreso, Chocolate, Barrio Nuevo, San Rafael, Danilo Anderson, Santo Domingo, La Ranchería, Corito, 23 de Enero, La Chinita, Rómulo Betancourt, Ricardo Aguirre.

Sectores 
Altamira Norte, Altamira Sur

Urbanizaciones 
La Pomona, Los Haticos, Villahermosa, Fundación Mendoza, Fundación Maracaibo, Sudamérica, Las Pirámides.

Sitios de Referencia 

 Iglesia La Milagrosa. Av 17 Haticos.
 Capilla del Cristo de Aranza. Cerca de la Av 17 Haticos.
 Terminal terrestre de Maracaibo. Entre avenidas 17 Haticos y 15 Delicias.
 Conjunto Residencial Las Pirámides. Urbanización la Pomona. Calle 102.
 Hospital General del Sur. Entre circunvalaciones 1 y 2.
 Plaza Las Banderas. Av 17 Haticos con Circunvalación 2.
 Registro Civil Parroquial Cristo de Aranza, av 17 Haticos, al lado del Terminal de Pasajeros.
 Cervecería Regional. Av 17 Los Haticos

Referencias 

 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Enlaces externos 

https://web.archive.org/web/20120423035952/http://www.alcaldiademaracaibo.gob.ve/sistemaestadistico/index.php?option=com_staticxt&Itemid=70&id=2

https://web.archive.org/web/20100409002849/http://www.lamaracucharadio.com/NOTICIAS/CristoAranza.htm

Cacique Mara